Монмеян () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Арденни
 Монмеян () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Вар